(1922-2001), peintre, céramiste et sculpteur italien
  (1936-), costumier et scénographe italien
 Luigi Sabatelli  (1772-1850), peintre italien
 Francesco Sabatelli (1803-1829 ou 1830), peintre italien, fils de Luigi
 Giuseppe Sabatelli (1813-1843), peintre italien, fils de Luigi
 Luigi Sabatelli (1818-1899), peintre italien, fils de Luigi
 Gaetano Sabatelli (1820-1893), peintre italien, fils de Luigi
   (1925-1997), peintre italien